Йозеф Опацький (1902—1982) — активіст Польської асоціації скаутів, президент Чортківського відділення туристичного та екскурсійного Подільського товариства, делегат польського уряду під час війни в Чортківському повіті.
 Опацький Людвіг Антонович (1786—1854) — перший міський архітектор Миколаєва (з 1831 року).
 Опацький Станіслав Флоріанович (1847 — після 1900) — російський філолог.

Див. також 
 Онацький